Decoppet est un nom de famille porté notamment par :

 Camille Decoppet (1862-1925), homme politique suisse ;
 Lucien Decoppet (1843-1912), directeur de banque et homme politique suisse.